Бе́лья-Ви́ста () — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Поселение было основано под названием Сан-Педро-Ремате 21 февраля 1887 года по распоряжению заместителя губернатора штата Адрианом Кулебро, для переселения  из одноимённой ранчерии в департаменте Комитан.

13 февраля 1934 года посёлок был переименован в Bella Vista, что с испанского языка можно перевести как красивый вид.

В 1994 году была построена дорога до Мотосинтлы, а также средняя школа.

Примечания

Ссылки 
 

Города Чьяпаса